Hlavička může mít více významů:

informatika
 hlavička (informatika) – úvodní informace před vlastními (přenášenými, ukládanými) daty
 hlavička v e-mailu
 hlavička v HTTP protokolu
 hlavičkový soubor – textový soubor používaný v určitých programovacích jazycích
 záhlaví stránky – text opakující se v horní části stránek

hudba
 notová hlavička (podle toho, zda je hlavička prázdná, nebo vyplněná, určujeme její časovou hodnotu)

příjmení
 viz Hlavička (příjmení)

jiný význam
 hlavička (nádivka) – velikonoční pokrm s kopřivami
 hlavička (fotbal)

Externí odkazy